Palais national peut faire référence à :

 Palais des Tuileries ou Palais-Royal, selon les époques, à Paris
 Palais national (Haïti)
 Palais national (Barcelone)
 Palais national de Mexico
 Palais national de Belém au Portugal
 Palais national de Mafra au Portugal
 Palais national de Sintra au Portugal
 Palais national (République dominicaine), à Saint-Domingue
 Palais national, palais présidentiel situé à Addis-Abeba, en Éthiopie 
 Palais national au Salvador.

Voir aussi